Federico Ricci (componist), een Italiaans componist
 Federico Ricci (politicus), een Italiaans politicus
 Federico Ricci (voetballer), een Italiaans voetballer

Zie ook
Ricci (doorverwijspagina)